Коффи — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Коффи, Джек (1887—1966) — американский бейсболист и спортивный директор Фордемского университета.
 Коффи, Дэвид (род. 1941) — британский пастор, президент Всемирного союза баптистов.
 Коффи, Келли (род. 1971) — американская певица и автор песен.
 Коффи, Клэр (род. 1980) — американская актриса.
 Коффи, Кэлвин (род. 1951) — американский гребец.
 Коффи, Майкл (род. 1986) — американский боксёр-профессионал.
 Коффи, Мешак (род. 1988) — ивуарийский футболист.
 Коффи, Мохамед (род. 1986) — буркинийский футболист.
 Коффи, Ниа (род. 1995) — американская баскетболистка.
 Коффи, Робер (1920—1995) — французский кардинал.
 Коффи, Пол (род. 1961) — канадский хоккеист, защитник.
 Коффи, Скотт (род. 1964) — американский актёр.
 Коффи, Тереза (род. 1971) — британский политик.
 Коффи, Хуа Уилфред (род. 1987) — ивуарийский легкоатлет.
 Коффи, Эжен (1988—2017) — ивуарийский футболист.
 Коффи, Эрве (род. 1996) — буркинийский футболист, вратарь.

Топоним

Фильм 
 «Коффи» — американский криминальный фильм 1973 года.

См. также 
 Кофи